Gilia — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Gilia — род растений семейства синюховых. Известен в русском языке под названием гилия
 Gilia — монотипический род стрекающих животных с единственным видом Gilia reticulata